Scharkiwschtschyna (ukrainisch ; russische Entsprechung Scharkowschtschina/Шарковщина) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol, siehe Scharkiwschtschyna (Chorol)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod, siehe Scharkiwschtschyna (Myrhorod)